Глухівці — селище міського типу, Вінницька область, Козятинський район
 Глухівці — селище, Вінницька область, Козятинський район
 Глухівці — зупинний пункт Південно-Західної залізниці